Пётр Иванович Куманин (1793—1865) — московский первостатейный купец и государственный деятель, мануфактур-советник, Московский городской голова в 1851 году, потомственный почетный гражданин.

Биография 
Родился 23 июня 1793 года, в семье Ивана Алексеевича Куманина, принадлежит к роду Куманиных. Племянник Московского городского головы А. А. Куманина и двоюродный брат Московских городских голов Константина и Валентина Куманиных. 

Московский городской голова в период с 26 ноября 1851 по 10 декабря 1851 года. В январе 1852 года снова был избран городским головой, но его кандидатура не была утверждена императором Николаем I. 

Занимался благотворительностью, основал в Москве богадельню, носившую его имя и находившуюся на Калужской улице в здании Мещанского училища. 

Умер 26 мая 1865 года в Москве и был похоронен в Николо-Угрешском монастыре Московского уезда в склепе под скитской церковью св. Петра и Павла.

Был женат на Анне Васильевне Куманиной (1800—1834). У них был приёмный сын Пётр (1817—?).

Награждён орденами и медалями Российской империи.

См. также 
 Городские головы Москвы

Библиография 
 Найдёнов Н. А. Материалы для истории московского купечества. Москва, 1883-89.

Примечания

Ссылки 
 
 Куманин Петр Иванович

Купцы Российской империи
Городские головы Москвы